Heinzelbach und Heinzlbach sind Gewässernamen:

 Heinzelbach (Sankenbach), linker Zufluss des Sankenbachs  (zum Forbach, zur Nordschwarzwälder Murg) vor Sankenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Heinzelbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Gmünd, Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern

 Heinzlbach (Regen), linker Zufluss des Regens in Tiefenbach, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern; mit unter anderen den Zuflüssen; flussabwärts:
 Großer Heinzlbach, vielleicht auch Großer Heinzelbach, rechter Oberlauf bis unterhalb von Nahenfürst, Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Kleiner Heinzlbach, linker Zufluss bei der Heinzlmühl, Stadt Nittenau

Siehe auch:
 Heinzenbach